Mark Bastl, né le  à Villars-sur-Ollon, est un joueur professionnel helvético-américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le frère du joueur de tennis George Bastl. Bien que ses parents soient d'origine tchèque, Mark Bastl possède les passeports suisse et américain

Carrière 
Après avoir été formé au Villars HC, Mark Bastl fait ses débuts en LNB avec le club lausannois. En 2000, voulant mener de front hockey sur glace et études, il part en Amérique du Nord en rejoignant le Steel de Chicago. Après une saison en USHL, il commence des études à Findlay, évoluant avec l'équipe de l'université en NCAA.

Après trois ans d'études, il rentre en Suisse et s'engage avec le SC Langnau Tigers, avec qui il joue pour la première fois une glace en LNA lors de la saison 2004-2005. La saison suivante, il commence la saison en ligue B avec Martigny, et finit la saison avec le CP Berne.

En 2006, il s'installe sur les bords de la Sarine. Sa saison avec le HC Fribourg-Gottéron est si réussie -  - qu'il est convoité par le ZSC Lions qui l'engage pour la saison 2007-2008. Avec le club zurichois, il remporte un championnat de Suisse en 2008, 2012 et 2014, la Ligue des champions et la Coupe Victoria en 2009.

Palmarès 
LNA
Champion en 2008, 2012 et en 2014 avec le ZSC Lions
CHL
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions

Statistiques 

|1999-2000 || Lausanne HC || LNB
| 26 || 1 || 1 || 2 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2000-2001 || Steel de Chicago || USHL
| 55 || 14 || 20 || 34 || 70 ||| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Université de Findlay || NCAA
| 32 || 5 || 12 || 17 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Université de Findlay || NCAA
| 24 || 5 || 4 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Université de Findlay || NCAA
| 34 || 12 || 6 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 37 || 1 || 1 || 2 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 || CP Berne || LNA
|9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2005-2006 || HC Martigny || LNB
| 29 || 18 || 14 || 32 || 67 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 43 || 4 || 15 || 19 || 71 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || ZSC Lions ||  LNA
| 50 || 3 || 11 || 14 || 30 || 17 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
|2008-2009 || ZSC Lions ||  LNA
| 49 || 12 || 5 || 17 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 50 || 9 || 14 || 23 || 24 || 7 || 1 || 1 || 2 || 37
|-
|2010-2011 || ZSC Lions ||  LNA
| 50 || 14 || 15 || 29 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2011-2012 || ZSC Lions ||  LNA 
| 50 || 9 || 8 || 17 || 26 || 15 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
|2012-2013 || ZSC Lions ||  LNA 
| 45 || 8 || 8 || 16 || 4 || 12 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
|2013-2014 || ZSC Lions ||  LNA 
| 50 || 13 || 12 || 25 || 28 || 18 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
|2014-2015 || ZSC Lions ||  LNA || 23 || 5 || 5 || 10 || 8 || 12 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2015-2016 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 47 || 5 || 8 || 13 || 8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 25 || 2 || 3 || 5 || 2 || 11 || 1 || 0 || 1 || 0

|528||85||105||190||271||114||15||15||30||73

|2008-2009|| ZSC Lions || Ligue des champions
| 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || +3 || Vainqueur
|-
|2009||ZSC Lions||Coupe Victoria||1||0||0||0||2|| ||Vainqueur
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen 
| 8 || 1 || 1 || 2 || 10 || ||Premier tour
|-
|2012 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 1 || 2 || 3 || 56 || || Phase de groupe
|-
|2013 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 0 || 3 || 3 || 0 || || Phase de groupe
|-
|2015 || ZSC Lions || Ligue des champions
| 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || || Tour de qualification
|-
|2015 || ZSC Lions || Coupe de Suisse
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Demi-finale
|-
|2016 || HC Ambrì-Piotta || Coupe de Suisse
| 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || || Quart de finale
|-
|2017 || HC Ambrì-Piotta || Coupe de Suisse
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Seizièmes de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en novembre 1980
Naissance dans le canton de Vaud
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Sportif vaudois
Joueur des Oilers de Findlay
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Martigny
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta